Wreck (engl. Wrack) steht für
 Wreck (Band), USA
 Big Wreck, US-Band
Siehe auch
 Fat Wreck Chords
 Star Wreck
 Wreck Island
 Shipwreck